Dorfmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Dorfmüller (1887–1974), deutscher Pianist und Klavierlehrer
 Joachim Dorfmüller (* 1938), deutscher Musikwissenschaftler und Organist
 Kurt Dorfmüller (1922–2017), deutscher Musikwissenschaftler
 Monika Dorfmüller (1939–2017), deutsche Psychologin
 Thomas Dorfmüller (1928–2008), deutscher Chemiker (Physikalische Chemie)